Textrix är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Jakob Sundevall 1833. Textrix ingår i familjen trattspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trattspindlar
Textrix